Van der Merwe is een Nederlandse en Zuid-Afrikaanse achternaam. De achternaam vindt zijn oorsprong bij de Merwede. De stamvader van de familie in Zuid-Afrika is de Nederlandse kolonist Willem Schalksz. van der Merwe (1634-1716), die in 1661 naar Kaap de Goede Hoop emigreerde. Hij werd geboren in Broek (Babyloniënbroek, Noord-Brabant) in Mei 1634 en gedoopt te Heusden op 21 Mei 1634.Hij was lid van de Raad van Broek en Bosschieter aan boord van het VOC schip Dordrecht dat in 1661 arriveerde bij Kaap de Goede Hoop.

Van der Merwe kan verwijzen naar:
Alan van der Merwe (1980), Zuid-Afrikaans autocoureur
Dorethea van der Merwe, Zuid-Afrikaans moordenaar
Izak van der Merwe (1984), Zuid-Afrikaans tennisser
Kirby van der Merwe (1957), Zuid-Afrikaans schrijver
Morné van der Merwe (1973-2013), Zuid-Afrikaans rugbyspeler
Peter van der Merwe (1942-2016), Nederlands voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam
Zuid-Afrikaanse achternaam